Pancur (Keritang), een bestuurslaag in Indonesië
 Pancur (Lingga Utara), een bestuurslaag in Indonesië
 Pancur (Lumbang), een bestuurslaag in Indonesië
 Pancur (Mayong), een bestuurslaag in Indonesië
 Pancur (Pancur), een bestuurslaag in Indonesië
 Pancur (Taktakan), een bestuurslaag in Indonesië
 Pancur (Temayang), een bestuurslaag in Indonesië